Robinson (Dacota do Norte)
Robinson (Illinois)
Robinson (Kansas)
Robinson (Texas)

Outros 
Mrs. Robinson
Projeção de Robinson
Robinson Helicopter
3819 Robinson
Lista Robinson

Desambiguações de topônimos